Skok wzwyż – jedna z konkurencji lekkoatletycznych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908 w Londynie odbywająca się w dniu 21 lipca 1908. Uczestniczyło w niej 22 zawodników z 10 krajów.

Rekordy 
Rekordy świata i olimpijskie przed rozegraniem konkurencji.

(*) - nieoficjalny

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908